Felidhu steht für mehrere Geoobjekte:

 Felidhu-Atoll – geographisches Atoll der Malediven
 Felidhu Atholhu, auch als Vaavu bekannt – Verwaltungsgebiet der Malediven